Тобольская биологическая станция РАН — учреждение Российской академии наук, образована 23 июня 1994 года в качестве структурного подразделения Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН.

В момент создания директором станции назначен В. М. Родин.

В 2004 году по решению президиума РАН Тобольская биологическая станция была преобразована в самостоятельное научное подразделение.

Основное направление деятельности ТБС РАН — решение фундаментальных проблем региона в области экологии, радиоэкологии, экотоксикологии, рационального использования природных ресурсов.

Институты РАН
Отделение биологических наук РАН
Тобольск
Биологические станции